Niemcy:
 Berlin-Altglienicke – dzielnica Berlina
 Berlin Altglienicke – przystanek kolejowy w Berlinie